Königstuhl kan syfta på följande platser:

Tyskland
Königstuhl, Heidelberg, berg vid Heidelberg, Baden-Württemberg,

Österrike 

 Kleiner Königstuhl, berg, Salzburg, Politischer Bezirk Tamsweg, 
 Karlnock, berg, Kärnten, 

Robotskapade Österrikeförgreningar